Оливер (Олли) Стэнли Мёрс (; ) — британский певец латвийского происхождения, музыкант и ведущий на телевидении. Мёрс стал известен после участия в шестом сезоне «Х-фактора», заняв 2-е место. После шоу он подписал контракт с Epic Records и Syco Music.

В последнюю неделю августа 2010 года вышел дебютный сингл Олли «Please Don’t Let Me Go», который возглавил UK Singles Chart, ранее он совместно с другими участниками шестого сезона «Х-фактора» уже поднимался на 1-ю позицию чарта с синглом «You Are Not Alone». Сингл «Please Don’t Let Me Go» получил серебряную сертификацию BPI. Вторым синглом с дебютного альбома стала песня «Thinking of Me», дебютировшая в UK Singles Charts с 4-й позиции, тем не менее этот сингл также получил серебряную сертификацию. «Heart Skips a Beat» стал вторым синглом № 1 в UK Singles Charts. В марте 2011 Марс выпустил сингл «Dance with Me Tonight», который тоже возглавил британский чарт синглов..

В ноябре 2010-го вышел дебютный альбом Оливера «Olly Murs», названный в честь себя. Альбом занял 2-е место в UK Albums Chart со 108 тыс. проданных копий альбома. Общий тираж альбома составил более 600 тыс. копий и получил двойной платиновый сертификат BPI. Через год выходит его второй альбом In Case You Didn’t Know. Альбом возглавил UK Albums Chart, два сингла с этого альбома поднимались на 1-ю позицию UK Singles Chart.

Биография 
Родители Виктория и Пит Мёрс. У него есть брат-близнец Бен и сестра Фэй. Он учился в начальной школе Howbridge в Витхаме, затем в средней школе Notley в Брайнтрее в графстве Эссекс, где он был нападающим в школьной футбольной команде. Он болельщик «Манчестер Юнайтед» и являлся членом футбольного клуба «Witham Town». После травмы ему пришлось уйти из команды. До Х-фактора Мёрс работал консультантом в рекрутстве Prime Appointments в Витхаме. Он также участвовал в ТВ-шоу , где выиграл £10.

Дискография 
Студийные альбомы
 «Olly Murs» (2010)
 «In Case You Didn't Know» (2011)
 «Right Place Right Time» (2012)
 «Never Been Better» (2014)
 «24 Hrs» (2016)

Мини-альбомы
 «iTunes Festival: London 2012» (2012)
 «Unwrapped» (2014)
 «24 Hrs» (Acoustic) (2016)

Синглы
 «Please Don’t Let Me Go» (2010)
 «Thinking of Me» (2010)
 «Heart On My Sleeve» (2011)
 «Baby» (2011)
 «Heart Skips a Beat» (2011; featuring Rizzle Kicks)
 «Dance With Me Tonight» (2011)
 «Oh My Goodness» (2012)
 «Troublemaker» (2012; featuring Flo Rida)
 «Army of Two» (2013)
 «Dear Darlin'» (2013)
 «Right Place Right Time» (2013)
 «Wrapped Up» (2014; featuring Travie McCoy)
 «Up» (2014; featuring Деми Ловато)
 «Seasons» (2015)
 «Kiss Me» (2015)
 «Stevie Knows» (2015)
 «You Don’t Know Love» (2016)
 «Grow Up» (2016)
 «Years & Years» (2016)
 «Unpredictable» (2017); featuring Louisa Johnson)

Примечания 

Певцы и певицы Великобритании
Участники шоу талантов
Исполнители Sony BMG
Поп-вокалисты Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании